Direita (política)
Les Droites — montanha francesa dos Alpes
Praia da Direita — em Vitória, Espírito Santo, Brasil